NLS steht als Abkürzung für:

 National Language Service, eine staatliche Institution in Südafrika 
 Native Language Support, Software zur Anpassung an die Spracheinstellung
 National Law School of India University
 National Library of Scotland in Edinburgh
 Naturlandstiftung Saar, deutsche Naturschutzstiftung
 Nuclear Localization Signal, eine Signalsequenz in Zellen von Lebewesen, siehe Kernlokalisierungssignal
 oN-Line System, Computersystem von Douglas Engelbart
 Natriumlaurylsulfat, einem anionischen Tensid (auch bekannt als SDS)
 Nürburgring Langstrecken-Serie, eine Motorsportrennserie auf dem Nürburgring

Abkürzung